Wennerberg är ett svenskt efternamn, som också kan skrivas Vennerberg.
Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Wennerberg 996
 Vennerberg 84
Tillsammans blir detta 1 080 personer.

Personer med efternamnet Weinnerberg eller Vennerberg

 Bengt Olof Wennerberg (1918–2000), tecknare och illustratör
 Björn Wennerberg (1910–1978), skulptör och konservator
 Brynolf Wennerberg den äldre (1823–1894), konstnär och godsägare
 Brynolf Wennerberg den yngre (1866–1950), svensk-tysk målare, tecknare och grafiker
 Folke Wennerberg (1892–1971), diplomat
 Gunnar Wennerberg (1817–1901) skald och kompositör, lärare och ämbetsman
 Gunnar Wennerberg den äldre (1782–1860), prost
 Gunnar G:son Wennerberg (1863–1914), konstnär, formgivare av glas och porslin
 Gustaf Wennerberg (1856–1928), kompositör och organist
 John Wennerberg (1886–1979), civilingenjör, teknologie doktor
 Mattias Wennerberg (född 1981), ishockeyspelare
 Sara Wennerberg-Reuter (1875–1959), organist och tonsättare
 Sune Wennerberg (1855–1908), överste

Släktrelationer
Namnet Wennerberg bärs av flera släkter utan känd släktskap med varandra. För en av dessa, med Gunnar Wennerberg den äldre som stamfar, kan följande släkträd ställas upp:

Släktträd i urval, Wennerberg från Västra Tunhem
 Gunnar Wennerberg den äldre (1782–1860),född i Västra Tunhems socken, prost i Lidköping
 Gunnar Wennerberg (1817–1901) skald och kompositör, lärare och ämbetsman
 Sune Wennerberg (1855–1908), överste
 Folke Wennerberg (1892–1971), diplomat
 Gunnar G:son Wennerberg (1863–1914), konstnär, formgivare av glas och porslin
 Brynolf Wennerberg den äldre (1823–1894), konstnär, stuteriägare
 Brynolf Wennerberg den yngre (1866–1950), svensk-tysk målare, tecknare och grafiker
 Sara Wennerberg-Reuter (1875–1959), organist och tonsättare

Källor

Svenska efternamn
Svenska släkter